La Vie moderne steht für:

 La Vie moderne (Zeitschrift), französische Literatur- und Kunstzeitschrift mit angegliederter Galerie
 La Vie moderne (2000), französischer Spielfilm von Laurence Ferreira Barbosa
 La Vie moderne, Originaltitel von Neue Zeiten (2008), französischer Dokumentarfilm von Raymond Depardon